Оскар Григо́рьевич Ха́вкин (2 мая 1923, станция Межевая, теперь пгт Днепропетровской области — 19 декабря 1985, Днепропетровск) — советский архитектор. Заслуженный архитектор УССР (1976). Лауреат Государственной премии СССР (1983). Участник Великой Отечественной войны. Руководитель отдела в «Днепрогражданпроекте».

Биография 
Участник Второй мировой войны. В 1942 году был назначен начальником и художником клуба Управления военного строительства. Впоследствии из-за болезни демобилизовался. 1945 награждён медалью «За Победу над Германией».

В 1944 году был студентом Куйбышевского авиационного института, но желание стать архитектором не покидало его — в том же году он успешно сдал вступительные экзамены в Московский архитектурный институт. Однако в столице не было где жить, что не позволяло приступить к обучению. Тогда Хавкин приехал в Днепропетровск и поступил на второй курс инженерно-строительного института.

1948, окончив институт, начал работу в Днепропетровске в «Облпроект» (ныне «Днепрогражданпроект»), где прошел путь от рядового архитектора до руководителя отдела. Возглавлял большие авторские коллективы как главный архитектор проекта.

Был большим юмористом.

Избранные реализованные проекты 
В Днепропетровске:
 Восстановление и реконструкция школы № 19;
 Восстановление и реконструкция школы № 51;
 Восстановление и реконструкция школы № 62;
 Восстановление и реконструкция школы № 65;
 Восстановление и реконструкция школы № 70;
 Проектирование школы № 3;
 Проектирование школы № 43;
 Проектирование школы № 57;
 Проектирование школы № 67;
 Проект детальной планировки улицы Володи Дубинина (1975);
 Проект детальной планировки массива «Тополь-1»;
 Проект детальной планировки массива «Сокол»;
 Проект дома Всесоюзного НИИ кукурузы на улице Дзержинского;
 Жилой массив «Западный» (1956-58);
 Жилой массив «Солнечный» (1970-80);
 Жилой массив «Победа» (совместно с П. Р. Ниринберг, Б.Кудрявцев, М.Кудрявский, С. Е. Зубарев, В.Сотников, Е. Б. Яшунский, Н. Т. Розанов, А.Щербакова, А. П. Воловик, В. К. Гудзь, А.Крыкин; 1970-83); Являлся идеологом застройки.
 Больница им. Мечникова (совместно с Матвеем Осиповичем Зарайским)

Литература 
 Українська радянська енциклопедія. — 2-е видання. — Т. 12. — К.: Головна редакція УРЕ, 1985. — С. 81.
 Митці України: Енциклопедичний довідник / Упорядники: М. Г. Лабінський, В. С. Мурза. За редакцією А. В. Кудрицького. — К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1992. — 848 с. — ISBN 5-88500-042-5. — С. 610.
 Мистецтво України: Біографічний довідник / Упорядники: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський. За редакцією А. В. Кудрицького. — К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с. — ISBN 5-88500-071-9. — С. 611.

Примечания

Ссылки 

Архитекторы Днепра